Појам Роберт Шо може да се односи на:
 Роберт Шо (диригент), амерички диригент
 Роберт Шо (глумац)